Babcock ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Babcock (1805–1871), US-amerikanischer Politiker
 Alpheus Babcock (1785–1842), US-amerikanischer Klavierbauer
 Barbara Babcock (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Bruce Babcock, US-amerikanischer Agrarökonom
 Carolin Babcock (1912–1987), US-amerikanische Tennisspielerin
 Charles L. Babcock (1924–2012), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Conrad Babcock (1904–1979), US-amerikanischer Reitsportler
 Courtney Babcock (* 1972), kanadische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Ernest Brown Babcock (1877–1954), US-amerikanischer Pflanzengenetiker
 Fay Babcock (1895–1970), US-amerikanische Szenenbildnerin
 George Babcock (1832–1893), US-amerikanischer Erfinder des Wasserrohrkessels
 Harold D. Babcock (1882–1968), US-amerikanischer Astronom
 Harry Babcock (1890–1965), US-amerikanischer Leichtathlet
 Harry Babcock (Footballspieler) (1930–1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Horace Welcome Babcock (1912–2003), US-amerikanischer Astronom
 John Babcock, US-amerikanischer Ringer
 John C. Babcock (1836–1908) US-amerikanischer Ruderer, Ruderfunktionär, Architekt und Geheimdienstoffizier im Bürgerkrieg
 Joseph W. Babcock (1850–1909), US-amerikanischer Politiker
 Leander Babcock (1811–1864), US-amerikanischer Politiker
 Loren Babcock (* 1961), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Mabel Keyes Babcock (1862–1931),  US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Mike Babcock (* 1963), kanadischer Eishockeytrainer
 Robert S. Babcock (1915–1985), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Moulton Babcock (1843–1931), US-amerikanischer Agrikulturchemiker
 Tim M. Babcock (1919–2015), US-amerikanischer Politiker
 Wealthy Babcock (1895–1990), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 William Babcock (1785–1838), US-amerikanischer Politiker
 William Wayne Babcock (1872–1963), US-amerikanischer Chirurg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Babcock (Colorado), im Chaffee County – nicht mehr existent
 Babcock (Georgia), im Miller County
 Babcock (Illinois), im Rock Island County
 Babcock (Indiana), im Porter County
 Babcock (Michigan), im Calhoun County
 Babcock (Washington), im Walla Walla County
 Babcock (West Virginia), im Fayette County
 Babcock (Wisconsin), im Wood County
 Babcock Hill (New York)
 Babcock Lake (New York)

Himmelskörper
 (3167) Babcock, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Babcock & Wilcox, US-amerikanischer Hersteller von Dampferzeugern
 Babcock Borsig (auch Deutsche Babcock), ein ehemaliger Industriekonzern mit Sitz in Oberhausen
 Babcock Borsig Steinmüller, deutsches Industriedienstleistungsunternehmen der Bilfinger Gruppe
 Babcock-BSH, ein ehemaliges Industrieunternehmen mit Sitz in Krefeld
 Babcock & Brown, eine ehemalige Investmentfirma aus Australien
 Babcock International Group, ein britischer Rüstungskonzern
 Babcock Noell, deutsches Anlagenbauunternehmen der Bilfinger Gruppe
 H.H. Babcock Company, US-amerikanischer Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten, Kutschen, Fuhrwerken, benzingetriebenen Personenwagen und Nutzfahrzeugen
 Babcock Electric Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Babcock Lake, See im Mariposa County, Kalifornien
 Babcock Ridge Lake, See im Grant County, Washington
 Babcock Ditch, Kanal im Lassen County, Kalifornien
 Babcock Overmyer Ditch, Kanal im Fulton County, Indiana
 Babcock Mine, Mine im Lewis and Clark County, Montana
 Babcock Quarry, Mine im Jasper County, Indiana
 Babcock Memorial Park, Park im Sherburne County, Minnesota
 Babcock State Park, Park im Fayette County, West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Babcock Block, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000611
 Babcock Building, South Carolina State Hospital, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 81000570
 Babcock House, in Charlestown, Rhode Island, ID-Nr. 76000008
 Babcock Site, in Waldron, Missouri, ID-Nr. 73001049
 Babcock-Macomb House, in Washington, DC, ID-Nr. 94001633
 Babcock-Shattuck House, in Syracuse, New York, ID-Nr. 04000429
 Babcock-Smith House, in Westerly, Rhode Island, ID-Nr. 72000008

Siehe auch:
 Babcocks Stern, siehe HD 215441